Thiscotronica sample mind é uma compilação da editora portuguesa Thisco.

Alinhamento 	
 Ghoak Dogs are not right
 L ´Ego Sorcerer
 shhh… Dejá-vu
 The Ultimate Architects Neon moon
 Low Pressure System Autocinetic state
 Rasal.asad Tenshi
 Com.Gen. Linea curva
 Oxygen Art-tificial Original
 The Ultimate Architects The pain
 Mikroben Krieg Baadsvaran
 Rasal.asad Potlatch
 Sci-fi Industries PT diagram
 L´Ego We´ll take care of you
 Samuel Jerónimo The initial mood

Créditos 

 Masterização: Luís van Seixas

Ligações externas
 Thisco
 Fonoteca Municipal de Lisboa
 Samuel Jerónimo Índex

Álbuns de Samuel Jerónimo